La saison 2017-2018 du Championnat de la Martinique de football de Régionale 1 met aux prises 14 clubs pour le titre de Champion de la Martinique de football.

Les 14 équipes participantes

Saison

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Annexes

Articles connexes 
 Championnat de la Martinique de football

Liens externes 
 Les résultats sportifs des Antilles et de la Guyane sur antilles-sports.com
 Site officiel de la Ligue de football de la Martinique sur liguefoot-martinique.fff.fr

2017-2018
Martinique